Dominikowice peut faire référence à:

Toponymie
en Pologne
 Dominikowice, un village de la voïvodie de Łódź
 Dominikowice, un village de la voïvodie de Petite-Pologne